Campanus de Novare,  astrologue et mathématicien italien
 Campanus, cratère lunaire